Douglas Scott peut désigner :
 Douglas Scott, un évangéliste anglais qui a consacré l’essentiel de son ministère à la France ;
 Douglas Scott, un designer industriel britannique, né à Londres en 1913 et mort en 1990 dans la même ville ;
 Douglas Scott, un acteur américain, né à Seattle en 1925 et mort à Concord en 1988.

Voir aussi 
 Doug Scott